El nombre "The Firm" puede referirse a:

The Firm, supergrupo de hard rock; 
 The Firm, supergrupo de hip hop formado en 1996; 
The Firm, su único álbum lanzado el 1997; o
 The Firm, una película de 1993.